Fokker (beroep)

The Breeders, Amerikaanse indierockband
Breeders' Cup